Inkwizycja hiszpańska – kościelna instytucja
 Hiszpańska Inkwizycja – skecz grupy Monty Python